SPQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Pedro (Stati Uniti)
 spq – codice ISO 639-3 della lingua spagnola amazzonica
SPQ – acronimo di "Senatvs PopvlvsQve" (il Senato e il Popolo) a cui spesso segue la R di Romanvs, oppure una lettera identificativa della città che lo usa (es. Reggio Emilia, Catania, Benevento, Firenze etc.)